Фасунг може бити:
 Фасунг (грло)  - грло у које се уврће електрична сијалица
 Фасунг (оквир за драги камен) - оквир у који је смјештен драги камен; начин уоквиривања драгог камена
 Фасунг (следовање)  - количина хране купљена за новац, потрошачке бонове или тачкице